Pojem Gorontalo není jednoznačný, může označovat následující:

 Gorontalo (provincie) – indonéská provincie na ostrově Sulawesi
 Gorontalo (město) – hlavní město stejnojmenné provincie
 Gorontalo (kraj) – nižší administrativní jednotka (kabupaten) provincie Gorontalo
 gorontalo (jazyk) – jazyk Gorontalců

Externí odkazy